Crow Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Crow Island (ö i Bermuda), Hamilton,

Myanmar 

 Gaungze Kyun, ö, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar